Acipenser schypa Gmelin, 1789 - synonim gatunku ryby Bieługa
 Acipenser schypa Güldenstädt, 1772 - synonim gatunku ryby Szyp 
 Acipenser schypa Bonnaterre, 1788 - synonim gatunku ryby Szyp
 Acipenser schypa Eichwald 1831 - synonim gatunku ryby Szyp